Ращани може да се отнася за:

 Ращани, село в община Битоля на Република Македония;
 Ращани, село в община Велес на Република Македония;
 Ращани, село в община Кичево на Република Македония.